Настасіївка — село, Одеська область, Миколаївський район
 Настасіївка — селище, Вінницька область, Жмеринський район